Rainúncio II Farnésio (; 17 de setembro de 1630 – 11 de dezembro de 1694) foi o sexto Duque de Parma e Placência de 1646 até à sua morte quase 50 anos mais tarde. Foi também Duque de Castro de 1646 a 1649.

Biografia

Nascimento e Sucessão 
Rainúncio era o filho mais velho de Eduardo I Farnésio (Odoardo I Farnese), o quinto duque soberano de Parma, e da sua esposa toscana, Margarida de Médici. Após a súbita morte de seu pai, Rainúncio sucedeu-lhe no trono ducal. Como na altura ainda não tinha atingido a menoridade, governou os dois primeiros anos sob a regência de seu tio, Francisco Maria Farnésio, e de sua mãe.

Rainúncio pertencia à Casa de Farnésio, fundada pelo papa Paulo III, anteriormente Alexandre Farnésio (Alessandro Farnese). Os Farnésio governavam o Ducado de Parma e Placência desde que o ducado fora atribuído a Pedro Luís Farnésio (Pier Luigi Farnese), filho ilegítimo do papa Paulo III. Pedro Luís foi também Duque de Castro, outro feudo atribuído por seu pai.

Conflitos com o Papado

Durante o reinado de Eduardo I, o ducado, em decadência, vê-se envolvido nas Guerras de Castro, pela posse do ducado do mesmo nome, um feudo dos Farnésio sob suzerania papal, na fronteira dos Estados Pontifícios com a Toscana, e que o poderoso papa Urbano VIII, da família Barberini, estava ansioso por adquirir. A desculpa encontrada foi a impossibilidade de Eduardo I Farnésio pagar os seus credores, de quem tinha importantes dívidas. O papa respondeu ao pedido de ajuda dos credores e Castro foi ocupada. Contudo, a primeira guerra acabou com uma derrota papal.

Rainúncio recusou-se a assumir as dívidas contraídas por seu pai, apesar deste ter assinado um tratado de paz acordando no seu pagamento. Ele também recusou a reconhecer o novo Bispo de Castro, nomeado pelo sucessor de Urbano VIII, Inocêncio X. Em 1649, o novo bispo, o cardeal Cristoforo Giarda, foi assassinado no seu percurso para Castro. O papa acusou Rainúncio II do assassinato e, em retaliação, forças papais cercaram Castro, conquistando e arrasando a cidade. Em agosto desse ano, tropas parmesãs foram esmagadas próximo de Bolonha, e Rainúncio continuou sem meios para recuperar o seu feudo, apesar das tentativas de aquisição através de somas monetárias.

Em 1672, Rainúncio adquiriu de Gianandrea Doria Landi o principado de Bardi e Compiano, dando ao ducado de Parma a sua dimensão final.

Nos últimos dias do seu reinado, o ducado sofreu com a forte presença das tropas imperiais, que combatiam na disputa entre Vítor Amadeu II de Saboia e a França.

Família

Rainúncio II casou três vezes:

Primeiras núpcias - Em 29 de abril de 1660, Rainúncio casou com Margarida Violante de Saboia (15 de novembro de 1635 - 29 de abril de 1663), filha de Vítor Amadeu I de Saboia e Cristina Maria de França, de quem teve dois filhos:
 Filha natimorta (14 de dezembro de 1661)
 Menino (27 de abril de 1663 - 28 de abril de 1663)

Segundas núpcias – Em 18 de fevereiro de 1664, casou com Isabel d'Este, (3 de outubro de 1635 - 17 de agosto de 1666), filha de Francisco I de Módena, sua prima, de quem teve três filhos:
 Margarida Maria Farnésio (24 de novembro de 1664 - 17 de Junho de 1718) que casou com Francisco II de Módena, sem geração;
 Teresa Farnésio (10 de outubro de 1665 - 9 de novembro de 1702), freira
 Eduardo, Príncipe herdeiro de Parma (12 de agosto de 1666 - 6 de setembro de 1693), príncipe herdeiro, casou com Doroteia Sofia de Neuburgo, pais de Isabel Farnésio.

Terceiras núpcias – Em 1 de outubro de 1668 casou com Maria d'Este, (8 de dezembro de 1644 - 20 de agosto de 1684), irmã da sua segunda mulher, de quem teve nove filhos:
 Isabel Francisca Maria Lúcia (14 de dezembro de 1668 - 9 de julho de 1718), freira;
 Vitória Maria Francisca Farnésio (24 de dezembro de 1669 - 15 setembro de 1671);
 Menino (24 de junho de 1671 - 28 de junho de 1671);
 Vitória Farnésio (19 de novembro 1672 - 19 de novembro de 1672);
 Catarina Farnésio (19 de novembro 1672 - 19 de novembro de 1672);
 Menino (26 de dezembro de 1674 - 26 de dezembro de 1674);
 Leonor Farnésio (1 de setembro 1675 - 3 de novembro de 1675);
 Francisco Farnésio (19 de maio de 1678 - 26 de fevereiro de 1727), Duque de Parma, casou com Doroteia Sofia de Neuburgo (viúva de seu irmão), sem geração;
 António Farnésio (29 de novembro de 1679 - 20 de janeiro de 1731), Duque de Parma, casou com Henriqueta d'Este, sem geração.

Ascendência
</center>

Ver também 
Ducado de Parma e Placência
Lista dos duques de Parma e Placência
Ducado de Castro
Casa de Farnésio

Bibliografia 

"Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, primeira edição 1989, ISBN 1-85336-005-8
"Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, primeira edição 1989, ISBN 0-19-860473-4

Ligações externas
 The Rise and Fall of the House of Farnese

 Lista de membros dos Farnésio

Mortos em 1694
Rainúncio II
Rainúncio II
Duques de Castro
Duques católicos romanos